

Geografia

Hirschfeld – comune del Brandeburgo
 Hirschfeld – comune della Turingia
 Hirschfeld – comune della Sassonia
 Hirschfeld (Hunsrück) – comune della Renania-Palatinato

Hirschfeld, oggi Polná – frazione del comune di Hazlov (regione di Karlovy Vary)

Personaggi 
 Al Hirschfeld (1903-2003) – caricaturista americano.
 Gustav Hirschfeld (1847-1895) – archeologo tedesco.
 Lars Hirschfeld (1978) – calciatore canadese.
 Magnus Hirschfeld (1868-1935) – sessuologo tedesco.
 Otto Hirschfeld (1843-1922) – archeologo ed epigrafista tedesco.

Pagine correlate 
Hirschfelde